Le terme de spiritualisme peut désigner :

Dans le domaine philosophique 
 le spiritualisme (philosophie) : un courant philosophique qui affirme la supériorité ontologique de l'esprit sur la matière ;
 le spiritualisme français : un courant philosophique né en France à la fin du  et qui s'achève au milieu du , qui met l'accent sur l'esprit comme réalité indépendante de la matière et comme principe d'explication de la nature.

Dans le domaine religieux 
 le spiritualisme (théologie) : un courant religieux apparu en Allemagne à l'époque de la Réforme, qui considère que l'Esprit Saint est présent dans le corps humain ou dans la nature, et rejette la plupart des formes extérieures de la religion ; 
 le christianisme spirituel, mouvement de réforme religieuse apparu en Russie au , qui rejette les observances rituelles et extérieures, croyant plutôt en la révélation directe de Dieu à l'homme intérieur, dont font partie des groupes tels que les Moloques et les Doukhobors ;
 le spiritualisme moderne anglo-saxon, un mouvement religieux monothéiste apparu aux États-Unis dans les années 1840, qui se distingue par la croyance en une communication possible avec les défunts.

Concepts proches 
Il ne faut pas confondre le spiritualisme, dans toutes les acceptions ci-dessus, avec :
 le spiritisme : la croyance que certains phénomènes paranormaux sont le moyen pour des entités de l'au-delà appelées « esprits », le plus souvent des personnes décédées, de communiquer avec les vivants.
 la spiritualité : terme qui a connu plusieurs sens au cours de l'histoire, mais qui s'utilise généralement aujourd'hui dans un contexte religieux : dans la perspective de la mise en relation l'être humain avec des divinités, elle s'accompagne de pratiques telles que la méditation, la contemplation, la prière, la lecture de textes religieux, etc.